Сукре () — штат на севере Венесуэлы.
Площадь — 11 800 км². Население 896 291 жителей (2011). Назван в честь Антонио Хосе Сукре.

Административный центр штата — город Кумана.

Муниципалитеты 

Штат Сукре делится на 15 муниципалитетов, которые в сумме состоят из 56 районов (parroquias)

Ссылки 
  

 
Штаты Венесуэлы